Phragmidium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Phragmidium i familjen Phragmidiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phragmidiaceae, ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Släktet utmärks genom valsformiga vintersporer, bestående av tre eller flera, i rader anordnade celler med flera groningssporer, och skålrostsporer utan hölje. Phragmidiumarterna är inte värdväxlande och parasiterar alla på Rosväxter och orsakar bland annat rosenrost på vilda och odlade arter av rossläktet och sotrost och björnbärsrost hos arter ur hallonsläktet.

Källor

Basidiesvampar
Phragmidium